Список самых высоких дымовых труб мира высота которых превышает 200 метров.

Самые высокие трубы мира

Примечания

Литература 
 Л. А. Коробов, А. Ф. Жарков, А. О. Шерник Дымовые и вентиляционные трубы высотой 200-500 метров как пространственные сооружения, ISBN 5-364-00314-0, 2006.
 Список самых высоких труб // Michele Laraia. Beyond Decommissioning: The Reuse and Redevelopment of Nuclear Installations. Woodhead Publishing, , 2019. С. 246.
 Tallest Chimneys in the World // Russell Ash. The top 10 of everything. Covent Garden Books, 1998. С. 108.

Ссылки 
 Самые высокие сооружения Эстонии на SkyscraperPage.com
 Австралийцы задумали построить самую высокую в мире трубу

Дымовые трубы
Промышленные сооружения
Сверхвысокие строения
Трубы